Richard Smyth ist der Name folgender Personen:
* Richard Smyth (Theologe) († 1563), englischer Hochschullehrer, Theologe
 Richard Smyth (Fußballspieler) (fl. 1886), irischer Fußballspieler
 Richard Smyth (Cricketspieler, 1950) (* 1950), englischer Cricketspieler
 Richard Smyth (Cricketspieler, 1951) (* 1951), englischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Richard Smith